Командное первенство по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось 12 августа в Государственном дворце спорта Пекина. В первенстве приняли участие восемь команд из шести участников каждая. В квалификации по пять гимнастов выступали на каждом из шести снарядов, и по четыре лучшие оценки шли в зачёт команды: так проходили в финал восемь лучших команд. В финале на каждый снаряд отправлялись по три гимнаста, и все их оценки шли в зачёт. Результаты за каждый снаряд суммировались.

Победу одержала сборная Китая, обошедшая на восемь баллов ближайшего преследователя в лице сборной Японии. Третье место досталось сборной США. Сборная России финишировала только на 6-м месте.

Результаты

Ссылки 
 Результаты финала в командном многоборье